Одеговы — топоним в России.

 Одеговы — упразднённая в 1979 году деревня в Даровском районе Кировской области.
 Одеговы — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе Кировской области.